Le tournoi de tennis de Los Angeles est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1984, classée en catégorie VS Tour C3, se dispute du  au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Wendy Turnbull, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chris Evert et Wendy Turnbull.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Los Angeles
 Saison 1984 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1984
Los Angeles
Tennis aux États-Unis en 1984
Sport en Californie en 1984
Tennis en octobre 1984